La Federation Cup 1971 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 9ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 12 nazionali. Il World Group si è giocato al Royal King's Park Tennis Club di Perth in Australia dal 26 al 29 dicembre 1970 e la finale ed è stata vinta dall'Australia che ha battuto la Gran Bretagna.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Royal King's Park Tennis Club di Perth in Australia su campi in erba.

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni